Villanueva de San Juan kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de San Juan (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Villanueva de San Juan (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar